Stati Uniti d'America
 Contea di Clinton – Illinois
 Contea di Clinton – Indiana
 Contea di Clinton – Iowa
 Contea di Clinton – Kentucky
 Contea di Clinton – Michigan
 Contea di Clinton – Missouri
 Contea di Clinton – New York
 Contea di Clinton – Ohio
 Contea di Clinton – Pennsylvania